Navaho ist
eines der größten indianischen Völker in den Vereinigten Staaten, siehe Navajo (Volk)
die zur Gruppe der Athapasken-Sprachen gehörende Sprache der Navajo (Eigenbezeichnung Diné bizaad), siehe Navajo (Sprache)
eine Sorte der Brombeeren
ein experimenteller Marschflugkörper der 1950er Jahre, siehe Navaho (Rakete)

Siehe auch: Navajo